Кисляки — название населённых пунктов в России:
 Кисляки — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Кисляки — село в Называевском районе Омской области.
 Кисляки — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Кисляки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кисляки — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Кисляки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

См. также